Osoby o tym nazwisku:
 Ignatius Taschner – niemiecki rzeźbiarz, medalier i grafik
 Rudolf Taschner – austriacki matematyk, nauczyciel akademicki i polityk